Losse (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Losse (Landes), een gemeente in het Franse departement Landes